Kuannersuit Kuuat bezeichnet:
 Kuannersuit Kuuat (Fluss, Maniitsoq), Fluss im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kuannersuit Kuuat (Fluss, Qaqortoq), Fluss im Distrikt Qaqortoq, Grönland